Па́мятник Ива́ну Я́ковлевичу Я́ковлеву — скульптура, являющаяся основной композицией в сквере имени Ивана Яковлева в городе Ульяновске.

Посвящена чувашскому просветителю, меценату, педагогу и организатору народных школ, создателю нового чувашского алфавита, автору учебников чувашского и русского языков для чувашей, писателю, переводчику и фольклористу Ивану Яковлевичу Яковлеву

История создания 

В 2005 году администрацией города Ульяновска и представителями чувашской общественности было принято решение об установке в Ульяновске памятника великому чувашскому просветителю, Почётному гражданину города Ивану Яковлевичу Яковлеву. Место для памятника было выбрано в сквере «Колючий садик», на пересечении улиц 12 сентября и Льва Толстого, напротив памятника его старшему товарищу и коллеге Илье Николаевичу Ульянову.

В сооружение памятника свой вклад внесли более 500 простых граждан и около 100 предприятий и организаций Ульяновской области и Чувашской республики. Финансовую поддержку оказали и ульяновские власти.

Автором памятника в Ульяновске стал заслуженный художник Чувашии и Башкирии, скульптор Владимир Порфирьевич Нагорнов. Бронзовая фигура И. Я. Яковлева высотой 2,6 метра установлена на невысоком постаменте, выполненным из гранита. Вес монумента составляет 6,5 тонн.

Торжественное открытие памятника состоялось 1 октября 2006 года.

На открытии присутствовали представители Республики Чувашия, гости из Москвы, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр города Сергей Ермаков.

На постаменте памятника начертаны слова из духовного завещания И. Я. Яковлева чувашскому народу: «Верьте в Россию, любите её, и она будет вам матерью»

Ссылки 
  

Я
Иван Яковлев
Здания и сооружения, построенные в 2006 году в России
Скульптуры по алфавиту
Скульптуры 2006 года
2000-е годы в Ульяновской области
2006 год в Ульяновской области